Iran wystartował po raz pierwszy na zimowych IO w 1956 na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo i od tej pory startował na igrzyskach ośmiokrotnie, ostatni raz w 2010 na igrzyskach w Vancouver.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!